Sankt Georgen am Fillmannsbach is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Braunau am Inn (BR). De gemeente heeft ongeveer 400 inwoners.

Geografie
Sankt Georgen am Fillmannsbach heeft een oppervlakte van 7 km². Het ligt in het middennoorden van het land. De gemeente is niet ver verwijderd van de Duitse grens.

Gemeente in Opper-Oostenrijk